Прери Гроув има више значења:
 Прери Гроув (Арканзас)
 Прери Гроув (Илиноис)